In 1950/51 werd het zesde kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Tennis Borussia werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De eindronde werd nu in groepsfase gespeeld en Tennis Borussia werd laatste in zijn groep.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1950/51
Oberliga Berlin